Mischo ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Mischo (* 1969), deutscher Bergingenieur
 Johannes Mischo (1930–2001), deutscher Parapsychologe, Professor an der Universität Freiburg im Breisgau